Miejscowości w USA:
 Cheektowaga – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Cheektowaga – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie

Gminy w USA:
 Cheektowaga (ang. Cheektowaga Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie